1 Decembrie (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
 1 Decembrie (Vaslui), een plaats in het Roemeense district Vaslui
 Nationale feestdag van Roemenië, 1 december 1918 (Roemeens: 1 Decembrie)